

Cinema 
 Manolescu –  film muto del 1929 diretto da Viktor Turžanskij

Persone 
 Grigore Manolescu – attore rumeno
 Ion Manolescu-Strunga – politico rumeno